Kelurahan Dusun Baru (Tabir), een plaats in Indonesië
Kelurahan Dusun Baru (Sungai Penuh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing